El Príncipe Enrique I de Reuss-Köstritz (; 8 de octubre de 1910 - 10 de marzo de 1982) era el hijo del Príncipe Enrique XXXIV de Reuss-Köstritz y un miembro de la Casa de Reuss.

Primeros años y familia 
Enrique I nació en Krietern, Breslavia, Reino de Prusia, siendo el hijo mayor del príncipe Enrique XXXIV de Reuss-Köstritz (1887-1956), (hijo del príncipe Enrique XXVIII de Reuss-Köstritz, y de la Condesa Magdalena de Solms-Laubach) y de su esposa, la Princesa Sofía Renata de Reuss-Köstritz (1884-1968), (hija del Príncipe Enrique VII de Reuss-Köstritz y de la Princesa María de Sajonia-Weimar-Eisenach). A través de su madre era descendiente del rey Guillermo II de los Países Bajos.

En 1935 fue adoptado por uno de sus parientes, el Príncipe Heredero Enrique XLV de Reuss (línea menor) (1895-1945), un miembro de la Casa de Reuss (línea menor); la adopción tuvo lugar por razones de herencia, pero no por los derechos sucesorios a la jefatura de la Casa de Reuss, en su lugar, el Príncipe Enrique IV sucedió como Príncipe de Reuss.

Matrimonio 
Enrique I contrajo matrimonio el 15 de septiembre de 1939 en Bad Doberan con la Duquesa Woizlawa Feodora de Mecklemburgo-Schwerin (1918-2019), hija del Duque Adolfo Federico de Mecklemburgo-Schwerin, y de su esposa, la Princesa Victoria Feodora de Reuss-Schleiz. Su esposa era la sobrina de su padre adoptivo Enrique XLV.

Tuvieron seis hijos (una hija y cinco hijos).

 Princesa Feodora de Reuss-Köstritz (n. 5 de febrero de 1942), desposó en 1967 al Conde Gisbert de Stolberg-Wernigerode, tuvieron descendencia.
 Príncipe Enrique VIII de Reuss-Köstritz (n. 30 de agosto de 1944), desposó en 1973 a la Baronesa Dorit de Ruffin, tuvieron descendencia.
 Príncipe Enrique IX de Reuss-Köstritz (n. 30 de junio de 1947), desposó en 1984 a la Baronesa Amélie Besserer v. Thalfingen, tuvieron descendencia.
 Príncipe Enrique X de Reuss-Köstritz (n. 28 de julio de 1948), desposó en primer lugar en 1976 a la Baronesa Isabel Akerhielm de Margrethelund, divorciados en 1990, con descendencia; desposó en segundo lugar en 1991 a la Condesa Antoinette de Arnim, sin descendencia.
 Príncipe Enrique XIII de Reuss-Köstritz (n. 4 de diciembre de 1951), desposó en 1989 a Susan Doukht Jaladi, con descendencia. En diciembre de 2022, fue señalado como testaferro de un intento de golpe de Estado derechista en Alemania cuando los presuntos conspiradores fueron detenidos.
 Príncipe Enrique XV de Reuss-Köstritz (n. 9 de octubre de 1956), desposó en 1999 a Anja Charlotte Nooth-Cooper, con descendencia.

Su esposa era uno de los pocos miembros restantes de la Casa de Mecklemburgo-Schwerin, después de sus primas Donata y Edwina.

Títulos y estilos 
 8 de octubre de 1910 - 10 de marzo de 1982: Su Alteza Serenísima Príncipe Enrique I de Reuss-Köstritz

Ancestros

Referencias 

 thePeerage.com - Heinrich I Prinz Reuss zu Köstritz
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: II 212
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1984 125

Nacidos en Breslavia
Príncipes de Reuss
Personas de la Provincia de Silesia